SPC puede referirse a: 
 Aeropuerto de La Palma en su código IATA;
 Statistical Process Control, o Control estadístico de procesos;
 La banda Só Pra Contrariar con el nombre abreviado;